Tara est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Mythologie 
 Tara, nom d'une déité du bouddhisme et de l'hindouisme ;
 Tara, capitale mythique de l'Irlande.

Prénom et pseudonyme (hors fictions) 
 Tara, prénom féminin ;
 Tara (1974-), artiste contemporain roumain ;
 Tara Fela-Durotoye (née en 1977), entrepreneuse nigériane ;
 Tara Morgan (née en 1991), actrice pornographique américaine ;
 Tara Römer (1974-1999), acteur français (usage comme prénom masculin).

Toponyme 
 Monts Tara, massif montagneux en Serbie faisant partie d'un parc national ;
 Tara, ville canadienne de l'Ontario ;
 Tara, ville de la Fédération de Russie sur la rivière Irtych ;
 Tara, bourg japonais de la préfecture de Saga ;
 La Tara, rivière de Russie, affluent de l'Irtych ;
 La Tara, rivière du Monténégro ;
 Canyon de la Tara, le plus profond canyon d'Europe, au Monténégro ;
 Tara, village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin ;
 Tara, une coopérative agricole en Israël ;
 Le salar de Tara, dans la Réserve nationale Los Flamencos, zone humide d'importance internationale ;
 (5863) Tara, astéroïde.

Musique 
 Tara, un album du groupe de black metal Absu.

Fiction 
 Tara Duncan, héroïne de la série de littérature fantasy du même nom, écrite par Sophie Audouin-Mamikonian ;
 Tara King, personnage de fiction de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir, interprété par l'actrice canadienne Linda Thorson ;
 Tara Maclay, un personnage important de Buffy contre les vampires ;
 , nom de la plantation de coton dans le film Autant en emporte le vent ;
 United States of Tara, une série télévisée américaine.

Biologie 
 Tara, une espèce d'arbrisseau de la famille des Caesalpiniaceae vivant au Pérou, d'où est tirée la gomme tara ;
 Tara, un genre d'araignées.

Navire 
 Tara, nom d'une goélette d'exploration, repris dans le nom des expéditions scientifiques qui s'effectuent grâce à ce bateau comme :
 Tara Arctic,
 Tara Oceans.
 Tara Tari, voilier expérimental construit en toile de jute.

Association 
 Tara est une ONG qui vient en aide à l'enfance en Inde.

Nom commun 
 Tara, lit et siège bas africain fait de branches entrecroisées ;
 Unité monétaire : 1 tara = 5 francs Pacifique.

Voir aussi 
 T-ara, girl group sud-coréen.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom